Бадра Зурабович Гунба (род. 14 августа 1981, Сухум, Абхазская АССР) — абхазский политик, член правительства и министр культуры (2011—2014) Республики Абхазия, кандидат экономических наук.

Биография 
Родился 14 августа 1981 года в городе Сухум, где в 1998 году окончил среднюю школу № 20.

В 2003 году окончил Саратовский государственный аграрный университет им. Н. И. Вавилова, по специальности бухгалтерский учёт и аудит.

В декабре 2003 года был принят на должность ведущего специалиста отдела финансирования социальной сферы и аппарата управления в комитете по финансам администрации г. Саратова.

С августа 2004 по февраль 2006 года занимал различные должности в финансовом отделе Октябрьского района Администрации г. Саратова. В 2005 году присвоен квалификационный разряд — младший муниципальный советник III класса.

В феврале 2007 года в Саратове защитил кандидатскую диссертацию по специальности «Экономика и управление народным хозяйством» на тему: «Экономическое регулирование соразмерности производства и потребления сельскохозяйственной продукции на региональном продовольственном рынке: на примере Саратовской области».

С апреля по июнь 2007 года ведущий специалист сектора сводного планирования сводно-аналитического управления комитета по финансам Администрации г. Саратова.

С сентября 2007 по 30 января 2009 года работал референтом по правовым вопросам Кабинета Министров Республики Абхазия.

30 января 2009 года назначен заместителем министра культуры Республики Абхазия.

С 13 октября 2011 по 15 октября 2014 года был в должности министра культуры Республики Абхазия.

с 23 марта 2020 года занимает пост Вице-президента Республики Абхазия.

Семья 
Женат, отец двух детей.

Труды 
 Экономическое регулирование соразмерности производства и потребления сельскохозяйственной продукции на региональном продовольственном рынке: на примере Саратовской области. Саратов, 2007

Примечания

Ссылки 
 Гунба Бадра Зурабович

Политики XXI века
Выпускники Саратовского государственного аграрного университета
Министры культуры Республики Абхазия
Вице-президенты Республики Абхазия